

Новоалексієвка — село, Алтинсаринський район, Костанайська область

Новоалексієвка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Новоалексієвка — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Новоалексієвка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новоалексієвка — присілок, Міякинський район, Башкортостан

Див. також 
 Алексієвка
 Новоолексіївка

ru:Новоалексеевка